La Otoyol 30 (in sigla O-30) è un'autostrada turca. Essa parte da Çiğli, fino ad arrivare a Balçova, per un totale di 51 km.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Turchia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

O30